Оттендорф-Окрилла () — коммуна в Германии, в земле Саксония. Подчиняется административному округу Дрезден. Входит в состав района Баутцен.  Население составляет 9866 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 25,88 км². Официальный код  —  14 2 92 415.

Коммуна подразделяется на 4 сельских округа.

Ссылки 
 www.ottendorf-okrilla.de  Официальная страница

Города Саксонии